Carlo II di Borbone-Parma – duca di Parma e Piacenza
Carlo III di Borbone-Parma – duca di Parma e Piacenza